Попово — топоним.

Населённые пункты

Болгария 
 Попово — город в Тырговиштской области.
 Попово — село в Ямболской области.

Польша 
 Попово — деревня в Граевском повяте Подляского воеводства.

Россия

Вологодская область 
 Попово — деревня в Бабушкинском районе.
 Попово — деревня в Белозерском районе.
 Попово — деревня в Вологодском районе.
 Попово — бывшая деревня в Вытегорском районе, вошла в состав деревни Кондушский Погост.
 Попово — деревня в Грязовецком районе.
 Попово — деревня в Кирилловском районе.
 Попово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Попово — деревня в Сокольском районе. 
 Попово — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Попово — деревня в Лухском районе.

Кировская область 
 Попово — деревня в Лузском районе.
 Попово — деревня в Шабалинском районе.

Костромская область 
 Попово — деревня в Мантуровском районе.
 Попово — деревня в Солигаличском районе.
 Попово — деревня в Сусанинском районе.

Курганская область 
 Попово — село в Варгашинском районе.

Ленинградская область 
 Попово — посёлок при станции в Выборгском районе.

Московская область 
 Попово — деревня в Чеховском районе.

Нижегородская область 
 Попово — деревня в Воскресенском районе.
 Попово — деревня в Сокольском районе.
 Попово — деревня в Борском районе.
 Попово — до 1938 года название деревни Берёзовка в Борском районе.

Новгородская область 
 Попово — деревня в Мошенском районе.
 Попово — деревня в Пестовском сельскогм поселении Пестовского района.
 Попово — деревня в Устюцком сельском поселении Пестовского района.

Пермский край 
 Попово — деревня в Чусовском районе.

Псковская область 
 Попово — деревня в Новосокольническом районе.
 Попово — деревня в Бережанской волости Островского района.
 Попово — деревня в Шиковской волости Островского района.

Свердловская область 
 Попово — деревня в Артинском городском округе.

Смоленская область 
 Попово — деревня в Гагаринском районе.
 Попово — деревня в Мольковском сельском поселении Кардымовского района.
 Попово — деревня в Тюшинском сельском поселении Кардымовского района.
 Попово — деревня в Сафоновском районе.
 Попово — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Попово — деревня в Весьегонском районе.
 Попово — деревня в Калязинском районе.
 Попово — деревня в Кувшиновском районе.
 Попово — деревня в Паньковском сельском поселении Старицкого района.
 Попово — деревня в Степуринском сельском поселении Старицкого района.
 Попово — деревня в Торжокском районе.
 Попово — деревня в Удомельском районе.
Попово — до 2019 года название деревни Попово-Еремковское в Удомельском районе.

Челябинская область 
 Попово — село в Красноармейском районе.
 Попово — деревня в Чебаркульском районе.

Ярославская область 
 Попово — деревня в Борисоглебском районе.
 Попово — деревня в Любимском районе.

Украина 
 Попово — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Попово — село в Береговском районе Закарпатской области.
 Попово — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Попово — село в Новосанжарском районе Полтавской области.

Озеро 
 Попово — озеро юго-восточнее озера Гонгинское, Ленинградская область
 Попово — озеро южнее слияния рек Рыбежка и Тихвинка, Ленинградская область
 Попово — озеро в Узункольском районе Костанайской области.

Другое 
 Попово — община в Тырговиштской области Болгарии.
 Попово — железнодорожная станция, Ленинградская область

См. также 
 
 Малое Попово